A8 är en motorväg i Tyskland. Den går mellan gränsövergången till Luxemburg (Perl) och gränsövergången Walserberg mot Österrike.
Den är viktig då den passerar de stora städerna Stuttgart, Ulm och München. A8 är 497 km lång. Den första sträckan öppnades 1934. En del av motorvägen är idag inte utbyggd. Det är en sträcka mellan Karlsruhe och Pirmasens.

Historia
Det första spadtaget togs den 21 mars 1934 för sträckan München–Salzburg i Unterhaching av Adolf Hitler. Det förberedande arbetet påbörjades redan 1 september 1933. Sträckan mellan Karlsruhe och Salzburg blev klar innan det tredje riket föll. Den 26 april 1945 i andra världskrigets sista dagar så sprängde tyska trupper bron över Lech, även bron över Mangfall sprängdes.

Beskrivning av vägen
Vägen börjar vid den luxemburgska gränsen vid Perl. Där ansluter vägen till den luxemburgska motorvägen A13. Vägen går sedan vidare mot Saarlouis, Neunkirchen och Zweibrücken för att göra uppehåll i Pirmasens. Vägen har inte byggts ut av olika anledningar, bland annat att sträckan inte har så mycket trafik. Man kan välja landsväg 10 eller 427.

Vägen börjar sedan igen vid Karlsruhe och går till Pforzheim, Leonberg, Stuttgart, Ulm, Augsburg till München-Obermenzing.

I Bayern har vägen sämre standard än en normal tysk motorväg, med bl.a. kortare på- och avfarter och smalare vägrenar. Det beror på att vägen är gammal.
Där vägen är kuperad så har lastbilarna svårt att hålla farten i uppförsbackarna. 

A8 har en lucka i München. Då ansluter vägen till A99. För att komma till fortsättningen på A8 får man följa A99 runt München.

Vägen fortsätter sedan från München vidare mot Salzburg utan uppehåll. Den ansluter till den österrikiska vägen A1. Den österrikiska vägen A10 ligger också i anslutning till gränsövergången.

Utbyggnad
Det finns också en sträcka med mellan Hohenstadt och Aichelberg med sämre standard. Körbanorna (med två körfält vardera) går långt från varandra och vägrenar saknas helt. För att ersätta denna (speciellt under vintertid) undermåliga sträcka planeras en ny tunnel med tre körfält per riktning (samt vägren). Den nya vägsträckningen kan komma att bli avgiftsbelagd, den första i Tyskland. Annars varierar vägens standard, från bra till dålig. Att den på vissa ställen är lite sämre än andra, beror på att landskapet runt den är kuperat och att den går igenom flera tunnlar.

Framtida utbyggnadsplaner
Utbyggnad till 4 filigt mellan avfart Merzig-Wellingen och avfart Merzig-Schwemlingen (Prioriterad sträcka)
Utbyggnad till 6-filigt mellan avfart Karlsbad och avfart Pforzheim-West. (Prioriterad sträcka)
Utbyggnad till 8-filigt mellan korsning Leonberg och avfart Wendlingen. (En bit bort i tiden)
Utbyggnad till 8-filigt mellan korsning München-Süd och korsning Inntal. (En bit bort i tiden)
Utbyggnad till 6-filigt mellan avfart Rosenheim och avfart Bernau. (Prioriterad sträcka)
Utbyggnad till 6-filigt mellan avfart Bernau och avfart Felden. (En bit bort i tiden, men vägen planeras)
Utbyggnad till 6-filigt mellan avfart Felden och gränsen mellan Tyskland och Österrike.

Vid Hohenstadt börjar Alperna och där byggs nu långa tunnlar för att underlätta för trafikanterna.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - ej aktuellt med utbyggnad

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#C0C0C0 colspan=4 align=center |Planerad ombyggnation Rastplats Gruibingen - Mühlhausen

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott

|}

Se även
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland
Tysklands motorvägar

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Saarland
Vägar i Rheinland-Pfalz
Vägar i Baden-Württemberg
Vägar i Bayern
Listor över avfartsnummer